

Катов (Словаччина)

Катов (Брно-околиця)
 Катов (Табор)